Стодолище — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Стодолище — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Стодолище — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.

Россия 
 Стодолище — посёлок в Починковском районе Смоленской области.
 Стодолище — деревня в Нелидовском районе Тверской области.